Denumirea de Botevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Botevo, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Botevo, un sat în comuna Vălcedrăm, regiunea Montana;
 Botevo, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna;
 Botevo, un sat în comuna Vidin, regiunea Vidin;
 Botevo, un sat în comuna Hairedin, regiunea Vrața.